Красные Луга — название населённых пунктов в России:
 Красные Луга — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Красные Луга — посёлок в Дубёнском районе Республики Мордовия.